Ermarth ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Ermarth (* unbekannt; † 1901), deutscher Offizier, Sänger und Schauspieler.
 Fritz Ermarth (1909–1948), Jurist und Radiointendant
 Jakob von Ermarth (1790–1865), geadelteter bayerischer Generalleutnant